Jméno HMS Royal Charles nesly na počest Karla II. tyto lodě Royal Navy:

 HMS Royal Charles (1655) – 80dělová řadová loď spuštěná na vodu v roce 1655 jako Naseby. Přejmenována byla v roce 1660, kdy se stala vlajkovou lodí Royal Navy. Byla zajata Holanďany při nájezdu na Medway (1667).

 HMS Royal Charles (1673) – 100dělová řadová loď spuštěná na vodu v roce 1673. V roce 1693 byla přejmenována na Queen. Poté prodělala ještě dvě komplexní přestavby, při jejich příležitosti byla vždy přejmenována (1715, Royal George a 1756, Royal Anne). Zničena v roce 1767.

Royal Charles